Villars bezeichnet verschiedene geographische Objekte:

In der Schweiz (alle im Kanton Waadt, Ausnahmen verzeichnet):
 Villars-d’Avry im Kanton Freiburg
 Villars-sur-Fontenais in der Gemeinde Fontenais, Kanton Jura
 Bougy-Villars
 Lussery-Villars
 Villars Bozon in der Gemeinde L’Isle
 Villars-Bramard
 Villars-Burquin
 Villars-Epeney
 Villars-le-Comte
 Villars-le-Grand
 Villars-le-Sec
 Villars-le-Terroir
 Villars-les-Joncs in der Gemeinde Düdingen, Kanton Freiburg
 Villars-Mendraz
 Villars-Sainte-Croix
 Villars-sous-Champvent
 Villars-sous-Mont im Kanton Freiburg
 Villars-sous-Yens
 Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg
 Villars-sur-Marly in der Gemeinde Pierrafortscha, Kanton Freiburg
 Villars-sur-Ollon in der Gemeinde Ollon VD
 Villars-Tiercelin

Gemeinden in Frankreich:
 Villars (Dordogne) im Département Dordogne
 Villars (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Villars (Loire) im Département Loire
 Villars (Vaucluse) im Département Vaucluse

mit Namenszusatz:
 Villars-Colmars im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Villars-en-Azois im Département Haute-Marne
 Villars-en-Pons im Département Charente-Maritime
 Villars-et-Villenotte im Département Côte-d’Or
 Villars-Fontaine im Département Côte-d’Or
 Villars-le-Pautel im Département Haute-Saône
 Villars-lès-Blamont im Département Doubs
 Villars-les-Bois im Département Charente-Maritime
 Villars-les-Dombes im Département Ain
 Villars-le-Sec im Département Territoire de Belfort
 Villars-Saint-Georges im Département Doubs
 Villars-Santenoge im Département Haute-Marne
 Villars-sous-Dampjoux im Département Doubs
 Villars-sous-Écot im Département Doubs
 Villars-sur-Var im Département Alpes-Maritimes

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Villars-les-Dombes im Département Ain

In Argentinien:
 Villars (Buenos Aires)

Villars ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Villars (* 1964), Schweizer Badmintonspielerin
 Claude-Louis-Hector de Villars (1653–1734), Marschall von Frankreich
 Dominique Villars (1745–1814), französischer Arzt und Botaniker
 Felix Villars (1921–2002), Schweizer Physiker
 Henriette de Savoie-Villars († 1611), französische Adlige
 Henry Gauthier-Villars (1859–1931), französischer Journalist, Musikkritiker und Romancier
 Jean Albert Gauthier-Villars (1828–1898), französischer Verleger
 Jon Villars (* 1963), US-amerikanischer Opernsänger (Heldentenor)
 Julio Villars (1897–1991), Schweizer Automobilrennfahrer

Villars ist auch der Name der
 Villars Holding S.A., ein Schweizer Detailhandels- und Gastronomieunternehmen

Siehe auch:
 Vilars
 Villard
 Villar
 Herrschaft Villars, später Grafschaft und Markgrafschaft um Villars-les-Dombes
 Herzog von Villars, im 18. Jahrhundert doppelt vergebener Herzogstitel